Woenne ist der Familienname folgender Personen:

Hugo Woenne (1863–1930), deutscher Fleischer und Politiker 
Paul Woenne (1880–1952), deutscher Kunstgewerbelehrer